Александър Филипов е български педагог и училищен управленец.

Биография 
Роден е на 5 октомври 1950 г. в гр.Левски, общ. Левски, обл. Плевен.

След завършване на основно образование продължава в Техникум по механоелектротехника – гр. Плевен. По това време това е единственото на територията на област Плевен образцово средно училище с приемен изпит по математика. Тук придобива квалификация – машинен техник. Преди отбиване на задължителната си военна служба е приет за редовен студент в Института за учители специалисти в гр. Дупница. Като студент за отличен успех получава Димитровска стипендия. Завършва института с професионална квалификация – учител.

След това завършва с отличен Югозападния университет "Неофит Рилски“, специалност: "Педагогика".

В продължение на една учебна година (1980/1981) учи вечерно в Професионален учебен център (ПУЦ) към Строително монтажен комбинат (СМК) гр. Плевен, където завършва пълния курс за строители с професия – фаянс и квалификация VI (Шести) разряд.

През 1992 г. завършва инженерство в Техническия университет в гр. София, специалност: „Технология на машиностроенето“. През 2005 г. защитава научно-образователната степен „Доктор по педагогика“ – Управление на образованието. От 2016 г. е доцент по "Управление на образованието“. През 2021 г. защитава научната степен "Доктор на науките“.

От 1990 г. до 1995 г. е директор на ОУ "Св. Кл. Охридски", с. Градище, общ. Левски. През 1992 г. е първият спечелил конкурс за директори в Община Левски. През м. декември 1995 г. печели конкурса за директор на СУ "Крум Попов“, гр. Левски. На 8 януари 1996 г. встъпва в длъжност директор на училището. Като такъв работи до 30 юли 2016 г. Преди началото на учебната 1996/1997 г. след дълги проучвания на архивни документи, обявява 1 октомври за празник на училището. Месец по-късно е инициатор за създаването на Ученически парламент, в който да влязат ученици от V до XI клас, който по това време е последния гимназиален. Преди началото на втория учебен срок инициативата му е факт – първата ученическа организация в Плевенска област, на която ѝ се предоставя правото и задължението да действа в сътрудничество с ръководството на училището, педагогическия съвет и училищното настоятелство. Целта е подпомагане решаването на възникнали проблеми свързани с опазването на материалната база, дисциплината, ангажираността и културното равнище на учениците.

В Деня на Европа през 1999 г. предлага да се проведе и Ден на ученическото самоуправление. Освен заемането на всички административни длъжности, ученици да провеждат учебни часове. Инициативата му намира широк отзвук сред родителската общност и неправителствените организации. На следващата година изпраща официално писмо до Министъра на образованието с предложение ученическото самоуправление да стане масово и активно във всички училища в България. Така училището което ръководи става първото по отношение на формата и съдържанието на самоуправлението.

През 2005 г. е член на екипа за извършване на промени в ППЗНП (Правилник за приложение на Закона за народната просвета), обнародвани в ДВ, бр. 89, от 8 ноември 2005 г.

На 2 декември 2015 г. експертна комисия от МОН с ръководител Роберто Джераси, съветник на Министъра на образованието, обявява училището което ръководи за образцово, извън столицата и областните градове.

В различен период от време чете лекции в ЮЗУ "Неофит Рилски“, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий“, ПУ "Паисий Хилендарски“ и ММ "Грууп“ – София, свързани с контролна дейност и училищна документация, училищен мениджмънт, училищно планиране и администриране, директорска компетентност, педагогическа етика и училищно управление.

През годините активно си сътрудничи с акад. Христо Кючуков, професор в Силезийския университет в Катовице, Полша, с проф. д.п.н Оксана Ушакова от Руската академия по образование (РАО), Москва и с проф. д-р Валентина Яшина от Московския педагогически държавен университет (МГПУ), Москва в областта на образованието, социализацията и интеграцията на ромските деца. С проф. д.п.н.Галина Новикова от ФГБНУ „Институт стратегии развития образования – Российская академия образования“, Москва в областта на образователния мениджмънт. С проф. д-р Галин Цоков, проф. д-р Таня Борисова, проф. д-р Красимир Петров и проф. д-р Петър Балкански в областта на училищния мениджмънт и управлението и организацията на средното образование.

Автор е на три книги, пет монографии, две студия, над 60 научни статии, публикувани в специализирани български и чуждестранни списания, университетски издателства и сборници.

Научни интереси 
– Училищен мениджмънт;

– Организация и управление на училището;

– Училищно планиране;

– Училищно администриране и законодателство;

– Директорска компетентност;

– Педагогическа етика;

– Иновативно училище;

– Е – управление на училището.

Професионално-квалификационни степени 
2002 г.

СУ „Св. Климент Охридски“- ЦИУУ
Първа професионална квалификационна степен
”Организация и управление на образованието”

1999 г.

СУ „Св. Климент Охридски“ – ЦИУУ
Втора професионална квалификационна степен
”Организация и управление на образованието”

1996 г.

СУ „Св. Климент Охридски“ – ЦИУУ
Втори-клас квалификация
”Организация и управление на образованието”

Специализации 
2006 – 2008 г.

Национален експертно-образователен център, гр. София
”Педагогика и психология”

2002 – 2003 г.

ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград
”Училищно законодателство, администрация и документация”

1996 – 1997 г.

СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София
”Организация и управление на образованието”

Класификации 
- Информационна система за училищна администрация

- Работа с правно-информационен софтуер

- Разработване, внедряване и използване на интерактивните форми и методи в процеса на обучение

- Аспекти на прехода между начален и прогимназиален етап

- Организационна култура в екип

- Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

- Подпомагане въвеждането на делегираните бюджети

- Ученическо портфолио и формиращо оценяване

- Бюджет, финанси и право

- Мениджмънт на културното разнообразие в училище, ромска култура и идентичност

- Подходи и методи на работа в мултикултурна среда

- Интегриране на ученици със СОП

- Планиране, ръководство и контрол на обучението по БДП в I – VIII клас

- Делегирани училищни бюджети

Избрани публикации 
• Филипов, Ал. (2022). Педагогическое общение как профессиональная коммуникация. Сборник научно – методических статей ”Инновационная деятельность в дошкольном образовании”, Международная академия наук педагогического образование, Москва.

• Филипов, Ал. (2022). Стиль руководства директора как фактор успешного управления школой. Ежегодник педагогики, том І, ФГБНУ ”Институт стратегии развития образования – Российская академия образования”, Москва.

• Филипов, Ал. (2021). Училищният директор – образователен лидер и професионален мениджър. Бизнес управление, бр. 2, СА ”Д. А. Ценов”, Свищов.

• Filipov, Al. (2021). School Principals-Educational leaders and professional Managers. Business management, Book 2, ”D. A. Tsenov”, Academy of Economics, Svishtov.

• Филипов, Ал. (2021). Нефинансови фактори при управление на взаимоотношенията директор – учители. Народностопански архив, бр. 2, СА ”Д. А. Ценов”, Свищов.

• Filipov, Al. (2021). Non-Financial Factors in Managing the Relationships Principal – Teachers. Economic Archive, Book 2, ”D. A. Tsenov”, Academy of Economics, Svishtov.

• Filipov, Al. (2021). Funkcje kierownicze dyrektora szkoły w dobie komunikacji międzykulturowej i zarządzania różnorodnością. Socjolingwistyka, nr. 2, Uniwersytet Śląski, Katowicach.

• Филипов, Ал. (2021). Мениджърските функции на училищният директор във време на интеркултурна комуникация и управление на разнообразието. Социолингвистика, бр. 3, Силезийски университет, Катовице.

• Филипов, Ал. (2021). Педагогическая этика директора школой. Ежегодник педагогики, том ІІ, ФГБНУ ”Институт стратегии развития образования – Российская академия образования”, Москва.

• Filipov, Al. (2019). Gegenwärtige Behandlungen in der Schulleitung. Das Jahrbuch der Universität für internationales Management, Band І, Berlin.

• Филипов, Ал. (2019). Съвременни подходи за управление на училището. Годишник на университета по Международен мениджмънт, том І, Берлин.

• Filipov, Al. (2018). Der Leitungsstil – Der Faktor für die Effektivität der Schule. Das Jahrbuch der Universität fur Management, Band ІІ, Berlin.

• Филипов, Ал. (2018). Стил на управление – фактор за ефективност на училището. Годишник на университета по Международен мениджмънт, том ІІ, Берлин.

• Filipov, Al. (2015). Grundsätze der Schulleitung. Das Jahrbuch der Universität für internationales Management, Band ІІ, Berlin.

• Филипов, Ал. (2015). Принципи на управление на училището. Годишник на университета по Международен мениджмънт, том ІІ, Берлин.

• Filipov, Al. (2014). Die Führungkompetenzen des Direktors, die notwending bei der Schulleitung sind. Das Jahrbuch der Universität für internationales Management, Band І, Berlin.

• Филипов, Ал. (2014). Лидерските качества на директора, необходими в управлението на училището. Годишник на университета по Международен мениджмънт, том І, Берлин.

• Филипов, Ал. (2013). Контролната директорска дейност – фактор за успешен учебен процес. Образование, бр. 2.

• Филипов, Ал. (2012). Диалогът между учителя и учениците в процеса на обучение и възпитание. Начално образование, бр. 2.

• Филипов Ал. (2010). Визията, личният авторитет и мотивацията на учителя като основни фактори на обучението. Управление на средното образованието, бр. 2.

• Филипов, Ал. (2009). Възпитателната роля на семейството за положителни нагласи към училището и училищната общност. Стратегии на образователната и научна политика, бр. 1.

• Филипов, Ал. (2007). Централизация на учебното дело след Съединението. Управление на средното образование, бр. 2.

• Филипов, Ал. (2006). Демократизмът на училищното законодателство в България след Освобождението (1878 – 1885). Управление на средното образование, бр. 3 – 4.

• Филипов, Ал. (2005). Изисквания към урока по български език в условията на мултикултурност. Начално образование, бр. 2.

• Филипов, Ал. (2005). Задължителното образование в България. Педагогика, бр. 4.

• Филипов, Ал. (2004). Училището като възпитателен фактор в мултиетническото общество. Сборник на Международна научно-практическа конференция – ”Трансформация на управление на образованието”, София.

• Филипов, Ал. (2004). Фактори за задържане на ромските деца в училище. Сборник доклади на Юбилейна научна конференция – ”Образованието в глобализиращия се свят”, том ІІ, издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

• Филипов, Ал. (2003). Създаване условия за превръщане училището в желана територия за ученика от етническите малцинства. Педагогика, бр. 4.

• Филипов, Ал. (2002). Образователно равнище на ромите. Причини за отпадане от училище. Стратегии на образователната и научната политика, извънреден брой.

• Filipov, Аl. (2002). Educational Level of Gypsies. Reasons for Dropping Out. Strategies for policy in science and education, special issue.

Бележки 

Родени в град Левски
Български педагози